Премия «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в пьесе — американская театральная награда, присуждаемая  и «» лучшей актрисе, исполнившей роль второго плана в Бродвейской театральной постановке. Была создана в 1947 году и названа в честь актрисы, режиссёра и сооснователя фонда American Theatre Wing Антуанетт «Тони» Перри.

За все время существования премии ее получили 67 актрис. Филисия Рашад — последняя на данный момент обладательница премии, она получила ее за роль Фей в пьесе «Опорная команда». Актрисы Фрэнсис Стернхаген, Свуси Кёрц, Джудит Айви, Кристин Барански, Одра Макдональд и Джудит Лайт завоевали большинство наград в категории «Лучшая актриса второго плана в пьесе»; они являются двукратными обладательницами премии. Актриса Фрэнсис Стернхаген пять раз номинировались на премию как лучшая актриса второго плана в пьесе; это рекордное количество номинаций в данной категории. 

Самым пожилым исполнителем, когда-либо получившим премию Тони, является победившая в 2021 году Лоис Смит, получившая награду в этой номинации в 90 лет.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Тони» в категории «Лучшая актриса второго плана в пьесе».

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия Лоренса Оливье за лучшую женскую роль второго плана
 Премия Лоренса Оливье за лучшее исполнение роли второго плана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Тони» 

Премия «Тони»
Списки лауреатов премий
Награды актрисам